Дровяно́е:

 Дровяное — историческая часть города Мурманска.
 Дровяное — станция в Свердловской области.
 Дровяное — озеро в Курганской области.

См. также 
 Дровяная